Lotario II (alemán: Lothar; francés: Lothaire; italiano: Lotario) puede referirse a:

Lotario II, Rey de Lotaringia (825-869).
Lotario II, Rey de Italia (948-950).
Lotario II (también conocido como Lotario III), Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (1075-1137).